Северодвинская ТЭЦ — предприятия энергетики в Северодвинске:

 Северодвинская ТЭЦ-1
 Северодвинская ТЭЦ-2